Joe Charlebois (né le  à Potsdam, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || États-Unis || NAHL ||12 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Musketeers de Sioux City || USHL ||59 ||1 ||24 ||25 ||146 ||7 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2005-2006 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||32 ||2 ||3 ||5 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||39 ||0 ||4 ||4 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||38 ||1 ||8 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wildcats du New Hampshire || NCAA ||18 ||0 ||9 ||9 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH ||13 ||0 ||2 ||2 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Walleye de Toledo || ECHL ||67 ||5 ||20 ||25 ||88 ||4 ||0 ||2 ||2 ||5 
|-
|2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Walleye de Toledo || ECHL ||18 ||1 ||0 ||1 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Wings de Kalamazoo || ECHL ||46 ||0 ||16 ||16 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Monsters du lac Érié || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||52 ||3 ||12 ||15 ||38 ||14 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||56 ||4 ||7 ||11 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 47|| 1|| 6|| 7|| 27|| 13||0 || 4|| 4|| 6

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1986
Naissance dans le comté de Saint Lawrence
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur du HC Bolzano